Маса́ев — фамилия. Известные носители:
 Масаев, Аслангери Яхьяевич (1920—1945) — гвардии лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Масаев, Тамби Мухамедович (род. 1991) — российский комик и юморист.
 Масаев, Адам Шамсудинович  (род. 2000 ) — российский боец смешанных единоборств.